Pizzetti est un patronyme italien porté par plusieurs personnalités:

Patronyme 
 Gianpaolo Pizzetti (1961-), astronome amateur italien ;
 Ildebrando Pizzetti, compositeur italien ;
 Paolo Pizzetti (1860-1918), astronome et géodésien italien ;
 Samuel Pizzetti, nageur italien, spécialiste des 800 et 1 500 mètres nage libre.

Autre 
 (233559) Pizzetti, astéroïde de la ceinture principale nommé d'après Gianpaolo.
 , cratère lunaire nommé d'après Paolo.

Homonymie de patronyme italien